Ел Темписке има више значења:

 Ел Темписке (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Темписке (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Темписке (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Темписке (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Темписке (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Темписке (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Темписке (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке, Ла Гитара (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Темписке (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Темписке (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Темписке (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Темписке (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Темписке (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Темписке (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику